Unteraichberg ist der Name folgender Orte:

 Unteraichberg (Gemeinde Höhnhart), Ortschaft von Höhnhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Unteraichberg (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich